Arantes e Oliveira pode ser:

 Eduardo de Arantes e Oliveira
 Eduardo Romano de Arantes e Oliveira

Desambiguações de antropônimos